Voltziales — викопний порядок хвойних рослин, що існував протягом кам'яновугільного та пермського періоду. Порядок існував на суперконтиненті Гондвана. Вони вважаються предками сучасних хвойних.

Родини 
 Utrechtiaceae
 Thucydiaceae
 Emporiaceae
 Majonicaceae
 Ullmanniaceae
 Bartheliaceae
 Ferugliocladaceae
 Buriadiaceae
 Krassiloviaceae

 Роди incertae sedis
 Glyptolepis
 Conewagia
 Voltziopsis
 Florinostrobus
 Tricanolepis
 Swedenborgia
 Aethophyllum

Філогенічна кладограма

Примітки

Посилання 
 Voltziales 
 Voltziales (palaeos.org) 

Хвойні
Викопні рослини
Порядки голонасінних
Флора кам'яновугільного періоду
Флора пермського періоду
Вимерлі порядки рослин